«Об этом не знает никто» () — фильм 2008 года режиссёра , политический триллер; производство Дании при участии Швеции. 

На широком экране в России картина впервые была показана в июне 2008 года в рамках XXX Московского международного кинофестиваля (программа «Отражения»). В российский прокат фильм не выходил.

Рейтинг фильма в базе данных Internet Movie Database по состоянию на 13 декабря 2010 года составлял 6,2.

Сюжет 
Дания начала 2000-х годов. Томасу 45 лет, он зарабатывает деньги, давая в школах кукольные спектакли и исполняя детские песенки собственного сочинения. Давно, ещё в конце 1970-х годов, его подружка погибла во время пожара, но от её гибели он не может отойти до сих пор. Неожиданно при странных обстоятельствах гибнет его сестра Шарлотта и он, не особо того желая, начинает расследование. Выясняется, что есть ещё чему гнить в Датском королевстве, что их отец — совсем не тот, кем он выглядел в глазах своих детей все эти годы, что он принимал участие в разработке для разведки бактериологического оружия, причём об этой секретной программе не было известно даже правительству страны. Шарлотта пыталась выяснить подробности жизни своего отца и поплатилась за это жизнью. Когда же у Томаса пропадает дочь, он вместе с Урсулой, подругой Шарлотты, начинает активные действия, и «события опрокидывают его промозглое, во вкусе датской „Догмы“, существование в широкоэкранный семидесятнический триллер а-ля „Три дня Кондора“, с … полицейскими сиренами у ночной реки, туманным заговором, слежкой под рядами голых деревьев, хмурыми откровениями и финальными титрами на фоне коллажа из реальных видеоматериалов спецслужб».

В ролях 
  — Томас Делауран
 Мария Бонневи — Урсула, подруга Шарлотты
 Гита Нёрбю — Ингрид, мать Томаса
  — Ланг-Эрихсен Ларс Миккельсен — Марк, отец Томаса
 Соня Рихтер — ''Шарлотта, сестра Томаса
 Аманда Оомс

Примечания

Ссылки 
 «Об этом не знает никто»: информация о фильме на сайте Afisha.ru  
 Васильев А. Информация о фильме «Об этом не знает никто» // Программа «Отражения» 30-го ММКФ  
 Официальный трейлер фильма  на YouTube 

Детективные фильмы Дании
Фильмы-триллеры Дании
Фильмы-триллеры Швеции
Детективные фильмы Швеции
Фильмы Дании 2008 года
Фильмы Швеции 2008 года
Фильмы Nimbus Film